|-
| 136501 - ||  || 6 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136502 - ||  || 13 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 136503 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136504 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136505 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136506 - ||  || 16 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136507 - ||  || 16 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136508 - ||  || 18 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 136509 - ||  || 31 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136510 - || 2005 LH || 1 iunie 2005 ||  || 
|-
| 136511 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136512 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136513 - ||  || 5 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 136514 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136515 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136516 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136517 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136518 - ||  || 28 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 136519 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136520 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136521 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136522 - ||  || 24 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 136523 - ||  || 28 februarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 136524 - ||  || 2 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 136525 - ||  || 23 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136526 - ||  || 24 martie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136527 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136528 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136529 - ||  || 7 aprilie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 136530 - ||  || 9 aprilie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 136531 - ||  || 18 aprilie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 136532 - ||  || 19 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136533 - ||  || 20 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136534 - ||  || 20 mai 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136535 - ||  || 25 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136536 - ||  || 11 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 136537 - ||  || 11 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 136538 - ||  || 19 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 136539 - || 2144 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136540 - || 2543 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136541 - || 3012 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136542 - || 3089 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136543 - || 3111 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136544 - || 4773 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136545 - || 5552 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136546 - || 6208 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136547 - || 6297 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136548 - || 6329 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136549 - || 6702 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136550 - || 6747 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136551 - || 6864 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136552 - || 1047 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136553 - || 1445 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136554 - || 2062 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136555 - || 2254 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136556 - || 3299 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136557 Neleus || 5214 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136558 - || 5429 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136559 - || 1035 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136560 - || 1109 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136561 - || 1304 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136562 - || 2609 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136563 - || 3288 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136564 - || 1977 VA || 7 noiembrie 1977 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 136565 - ||  || 7 decembrie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 136566 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 136567 - ||  || 24 iulie 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136568 - || 1980 XB || 13 decembrie 1980 ||  || 
|-
| 136569 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136570 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136571 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136572 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136573 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136574 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136575 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136576 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136577 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136578 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136579 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136580 - || 1984 WL || 27 noiembrie 1984 || Caussols || 
|-
| 136581 - || 1986 GX || 4 aprilie 1986 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136582 - || 1992 BA || 27 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136583 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 136584 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 136585 - ||  || 22 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136586 - ||  || 18 octombrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136587 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 136588 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136589 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136590 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136591 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136592 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136593 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136594 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136595 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136596 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136597 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136598 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136599 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136600 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-